Eidos steht für

 Eidos, einen Begriff altgriechischen Ursprungs aus der Philosophie
 das altgriechische Wort für den grammatischen Begriff Aspekt, siehe Aspekt (Linguistik)
 die altgriechische Partizipform zu oida wissen, siehe Ich weiß, dass ich nichts weiß!
 einen britischen Computerspielehersteller, siehe Eidos Interactive
 Ein australisches Forschungsinstitut, siehe Eidos Institute